Села:
 Сахни — Житомирська область, Бердичівський район
 Сахни — Сумська область, Конотопський район
 Сахни — Хмельницька область, Летичівський район

 Сахни — колишнє село Богодухівського району Харківської області